Звёздный крейсер «Галактика» () — ряд художественных фантастических произведений.

 «Звёздный крейсер „Галактика“» — американская фантастическая медиафраншиза; состоит из произведений, базирующих на телесериале 1978 года, и произведений ремейка 2004 года.

 Произведения, базирующиеся на телесериале 1978 года
 «Звёздный крейсер „Галактика“» — американский телевизионный фильм, пилотный эпизод телесериала «Звёздный крейсер „Галактика“».
 «Звёздный крейсер „Галактика“» — американский телесериал 1978—1979 годов.

 Произведения, базирующиеся на телесериале 2004 года
 «Звёздный крейсер „Галактика“» — американский двухсерийный телевизионный фильм 2003 года, ставший пилотным для телесериала 2004 года.
 «Звёздный крейсер „Галактика“» — американский телесериал 2004—2009 годов.
 «Каприка» — американский телесериал 2010—2011 года, спин-офф телесериала «Звёздный крейсер „Галактика“».